Nemec oder Němec ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Nemec (* 1985), slowakischer Fußballspieler
 André Nemec (* 1972), US-amerikanischer Drehbuchautor, Showrunner und Produzent
 Antonín Němec (1858–1926), tschechischer Politiker (ČSSD)
 Bohumil Němec (1873–1966), tschechischer Biochemiker
 Christina Nemec (* 1968), österreichische Musikerin und Performancekünstlerin
 Corin Nemec (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler

 Günther Nemec (1921–2010), deutscher Ingenieur und Astronom
 Horst Nemec (1939–1984), österreichischer Fußballspieler
 Jakub Nemec (* 1992), slowakischer Fußballspieler

 Jaroslav Němec (* 1978), tschechischer Maler
 Jiří Němec (* 1966), tschechischer Fußballspieler
 Josef Němec (1933–2013), tschechoslowakischer Boxer
 Joseph Nemec III (* 1948), US-amerikanischer Filmarchitekt
 Lisa Christina Nemec (* 1984), kroatische Langstreckenläuferin
 Matthias Nemec (* 1990), deutscher Eishockeytorwart
 Michal Němec (* 1980), tschechischer Skibergsteiger
 Miroslav Nemec (* 1954), deutscher Schauspieler
 Norbert Nemec (* 1970), österreichischer Historiker
 Ondřej Němec (* 1984), tschechischer Eishockeyspieler
 Peter Nemec (* 1945), österreichischer Fernsehmoderator und Buchautor
 Petr Němec (* 1957), tschechischer Fußballspieler
 Richard Nemec (* 1972), slowakischer Volleyballspieler
 Šimon Nemec (* 2004), slowakischer Eishockeyspieler
 Thomas Nemec (* 1958), österreichischer Künstler
 Tomáš Němec (* 1986), tschechischer Künstler

Siehe auch:
 Němcová
 Nemetz
 Nemez
 Nemc